Spry (stad) - een stad in Pennsylvania
 Spry framework - an opensourceontwikkelraamwerk voor AJAX